Hoher Riffler ou Haut Riffler est le nom donné à plusieurs sommets :

 Le Hoher Riffler () est un sommet du massif alpin de Verwall.
 Le Hoher Riffler () est également un sommet du massif des Alpes de Zillertal.